El apellido Marcano puede estar vinculado o hacer referencia a:

Personas 
 Deanna Marcano (1938-), también conocida como Deanna Paola Della Casa de Marcano, académica venezolana, licenciada en Química egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora de la Universidad de Oxford, y profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela; además, es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela.
 Eugenio de Jesús Marcano (1923-2003), también conocido como Eugenio de Jesús Marcano Fondeur, botánico, entomólogo, herpetólogo, espeleólogo, e investigador dominicano.
 Francisco Javier López Marcano (1955-), político español del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), licenciado en Filosofía y Letras rama Hispánicas, y militante del PRC desde 1987.
 Gustavo Marcano , también conocido como Gustavo Eduardo Marcano Antunez, abogado y político venezolano, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María (Venezuela), y con estudios de especialización en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Católica Andrés Bello, y en la Universidad de Georgetown.
 Héctor Marcano (1956-), comediante, productor, y presentador puertorriqueño.
 Iván Marcano (1987-), también conocido como Iván Marcano Sierra, futbolista español que juega de defensa en el lateral izquierdo y en el centro de la zaga, siendo su actual equipo es el Fútnol Club Oporto de la LIGA Zon Sagres. Además y en otro campo, estudia Ingeniería de Telecomunicaciones.
 Jesús Marcano Trillo (1950-), también conocido por los apodos "Indio" y "Manny", deportista venezolano, jugador de béisbol (ya retirado), que destacó tanto en las Grandes Ligas de Béisbol como en el béisbol nacional venezolano.
 Jesús Rosas Marcano (1930-2001), educador venezolano, periodista, poeta, y compositor de canciones populares.
 Luis Marcano-Berti (1940-), botánico, y profesor venezolano.
 Mateo Guerra Marcano (1824-1900), dirigente político venezolano, hijo del general patriota Mateo Guerra Olivier.
 Roberto Marcano (1951-1990), también conocido como "Bobby", deportista venezolano, jugador de béisbol profesional que forjó su reputación jugando para la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) y para Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
 Zuray Marcano (1954-), profesora y levantadora de pesas paralímpica venezolana.
 Emilia Marcano Quijada''' (1960-), Poeta y cuentista venezolana.